L'Institut Confucius est implanté dans plus d'une trentaine de pays au moins dont voici un essai de liste.

NOTA : Si le nom de l’institut est en italique, l'institut est fermé.

Abomey-Calavi : Université d’Abomey-Calavi

 Stellenbosch (Cap occidental) : Université de Stellenbosch 

 Yaoundé (Mfoundi, Région du Centre) : Université de Yaoundé II

 Nairobi : Université de Nairobi

 Université d'Ambohitsaina à Antananarivo, en jumelage avec l'université de pédagogie du Jiangxi (江西师范大学Jiangxi Normal University)

Bamako (Badalabougou colline du savoir) : Université des lettres et des sciences humaines de Bamako (ULSHB)

 Université Hassan II de Casablanca 
 Université Mohammed-V de Rabat 
 Université Abdelmalek Essaadi à Tanger

 Kigali Institute of Education

  rattaché à l'Université de Carthage

Institut de technologie de la Colombie-Britannique

Conseil scolaire du district de Toronto (fermé en )

Waterloo : Université de Waterloo

Cégep Limoilou
Université de Sherbrooke (fermé en )
Collège Dawson

 Bogota (Cundinamarca) : Université des Andes
 Medellín (Antioquia) : 
 Université d'Antioquia
 

 Université d'Arizona 
 Chicago Public Schools
 Université Bryant 
  
 Université d'État de Cleveland (CSU)
 Université Miami (MU)
  (CCD)
  (IUPUI) 
 Université du Michigan
 Université d'État du Nouveau-Mexique
Université d’État de Caroline du Nord
 Université de Caroline du Nord 
 Université d'État de Portland 
 Université Purdue 
 Université Rutgers
 Université d'État de San Francisco 
 Texas A&M University 
 Université de Californie à Los Angeles 
 Université d'Hawaï 
 Université de l'Iowa 
 Université du Kansas 
 Université du Maryland 
 Université de Memphis
 Université du Massachusetts 
 Université du Nebraska–Lincoln 
 Université d'Oklahoma 
 Université de Pittsburgh 
 Université du Rhode Island 
 Université de Floride du Sud
 Université de Wisconsin-Platteville 
 Université Valparaiso

 Huaxia Chinese Culture College 

 Université catholique pontificale du Pérou 
 University of Piura 
 Universidad Catolica Santa Maria of Arequipa

Université nationale de Kangwon 
 Université Keimyung annoncé le 
 Université Daehul annoncé le 
 Université nationale de Chungbuk fondé le 
 Université Woosong 
 Université Dong-A 
 Université Dongseo 
 Université Honam 
 Université Chungnam

 Jakarta Confucius Institute, depuis le .

 Université de Tel-Aviv 

 Université d'Aichi 
 Université d'Hokuriku 
 Université Oberlin 
 Université de Ritsumeikan 
 Université de Sapporo

 Université Saint-Joseph de Beyrouth

 Pakistan National University of Modern Languages 

 Fondation de l'Université Angeles
 Université de Bulacain
 Université Athenée de Manille

 Nanyang Technological University

 Université de Chiang Mai 
 Kasetsart University
  (), Khon Kaen University
 Prince of Songkla University
 Prince of Songkla University, Phuket Campus
 Université Chulalongkorn
 Burapha University
 Mae Fah Luang University
 Mahasarakham University
 Betong Municipality
 Bansomdejchaopraya Rajchabhat University
 Traimit Wittayalai High School
 Suan Dusit Rajchabhat University at Suphanburi

Europe 

 Berlin (quartier de Berlin-Dahlem, Arrondissement de Steglitz-Zehlendorf) : Université libre de Berlin 
 Düsseldorf (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) : Université Heinrich Heine de Düsseldorf 
 Erlangen (District de Moyenne-Franconie, Bavière) : Université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg

 Université de Vienne 

 Institut Confucius de Liège - Université de Liège
 Institut Confucius de Bruxelles
 Brussels China Academy
 Confucius Institute Brugge Howest

 Université de Sofia 

Université d'Angers Site Inauguration
Institut Confucius de Pau Pyrénées
Université d'Artois Site
 Clermont-Ferrand Site
Université Paris 7-Denis Diderot Site
Université Paris Ouest Nanterre La Défense Site
 Centre culturel de Chine à Paris Site
Université Grenoble-II Site
Université de Poitiers Site Inauguration
 Institut Confucius de Bretagne Site
Université de La Rochelle Site
 Strasbourg Inauguration
Université Toulouse 1 Capitole Site
Université de Lorraine
Saint-Denis de la Réunion
 Montpellier (université, ville et rectorat de Montpellier associés à l'université des sciences et des techniques de Chengdu) Site
 NEOMA Business School (campus de Rouen) Site

 Université Loránd Eötvös

 University College Dublin 

 Université de Rome « La Sapienza »

 Institut Confucius de La Haye

 2006 : Université jagellonne de Cracovie (Faculté de relations internationales et de sciences politiques)
 2008 : École polytechnique d'Opole (Politechnika Opolska)
 2008 : Université Adam Mickiewicz de Poznań 
 2008 : Université de Wrocław

 Université du Minho 
 Université de Lisbonne

 Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca
 Université Lucian Blaga de Sibiu

 London School of Economics 
 Université de Londres 
 Université de Manchester 
 Université de Sheffield 
 Université du pays de Galles à Lampeter 
 Université d'Édimbourg 
 Université de Leeds

 Université d'État de Novossibirsk 
 Université pédagogique d'État de Blagovechtchensk
 Institut d'études orientales de l'université de Kazan

 Confucius Institute in Belgrade

 Université de Stockholm, premier institut Confucius a ouvrir en Europe en 2005, il a fermé en 2015.

 Université de Genève
 Université de Bâle

Asie et Océanie 

 Adélaïde (Australie-Méridionale) : Université d'Adélaïde 
 Université de Melbourne 
 Université d'Australie-Occidentale 

 Université d'Auckland

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Confucius : penseur chinois qui a par la suite inspiré le Confucianisme et le Néoconfucianisme.
 Institut Confucius

Enseignement en Chine
Organisme d'enseignement et de promotion linguistique
Association ou organisme international
Organisme fondé en 2004
Liste d'universités